Steken (verspaningstechniek)

Zie ook
 Steek
 Štěkeň, plaats in Tsjechië